Трамбулл () — англоязычная имя, фамилия и топоним:

 Трамбулл, Джон (1756—1843) — американский художник и председатель Академии изящных искусств.
 Лэдд, Джордж Трамбалл (1842—1921) — американский богослов, теолог и философ.
 Трамбулл — административно-территориальный округ в штате Огайо, США.